Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale José de Armas e Jimy Szymanski 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Francisco Montana (semifinali)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

 Antonio Prieto /  Cristiano Testa (quarti di finale)
 Michael Kohlmann /  Maurice Ruah (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1999